2014-15  12-й сезон Brack.ch Челендж-лига, второй в системе Швейцарских футбольных лиг. Начался 19 июля 2014 и завершился 30 мая 2015. Лига уходила на зимний перерыв с 8 декабря 2014 по 7 февраля 2015. Серветт был принудительно перемещен в Лигу Промоушен в конце сезона, после того как не смог получить лицензию на сезон 2015-16.

Команды

Стадионы

Тренеры и спонсоры

Турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания 

Челлендж-лига